Mnemonic (englisch für „Gedächtnisstütze“ vom griechischen mnēmoniká „Gedächtnis“, eingedeutscht Mnemonik) steht allgemein für eine Merkhilfe, im Speziellen jedoch für:
 ein für den Menschen lesbares Kürzel für einen Befehl einer Assemblersprache, siehe Assemblersprache #Mnemonic
 einen Buchstaben zur schnellen Auswahl eines Eintrags aus einem Computer-Menü, siehe Menü (Computer)
 eine Theaterproduktion von Simon McBurney aus dem Jahr 1999, siehe Mnemonic (Drama)

Siehe auch:
 Mnemotechnik (auch: Mnemonik): Gedächtniskunst
 Vernetzt – Johnny Mnemonic: Spielfilm Kanada/USA, 1995